Domin ist der Familienname folgender Personen:

 Czesław Domin (1929–1996), Bischof von Koszalin (Köslin) und Kołobrzeg (Kolberg)
 Friedrich Domin (1902–1961), deutscher Schauspieler
 Hilde Domin (1909–2006), deutsche Schriftstellerin und Dichterin
 Josip Franjo Domin (1754–1819), Erfinder der Elektrotherapie
 Karel Domin (1882–1953), tschechischer Botaniker
 Michael Domin, Pseudonym von Alexander von Cube (1927–2013), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Werner Domin (1894–1944), Rechtsanwalt in Königsberg (Preußen)

und Domin steht

 für ein altes Längenmaß, siehe Domin (Einheit)